Jujubinus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Monterosato 1884. Jujubinus ingår i familjen pärlemorsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pärlemorsnäckor
Jujubinus